The Elder Scrolls V: Dawnguard () — это первое глобальное дополнение к игре The Elder Scrolls V: Skyrim.

Общая информация 
1 мая 2012 на официальном блоге компании Bethesda появилось изображение героя с красными глазами. Было также указано и название дополнения — Dawnguard (в переводе — Стража Рассвета). 31 мая появился первый трейлер грядущего дополнения. Релиз дополнения на Xbox360 состоялся 26 июня. По истечении 30 дней Dawnguard вышел на PC.

Сюжет 
В центре сюжета окажется противостояние фракций клана вампиров из замка Волкихар и охотников на вампиров из ордена Стражи Рассвета. Очень быстро перед игроком возникает необходимость выбора между ними. В качестве потенциального компаньона в игре действует дочь предводителя вампиров Харкона Серана. Она остаётся с протагонистом независимо от того, выбрал он сторону Стражи Рассвета или сторону волкихарских вампиров. По ходу игры персонаж посещает новые локации:
 замок Волкихар, из подвалов которого открывается проход в один из планов Обливиона — Каирн Душ.
 Забытую Долину, где проживает один из неизменённых снежных эльфов, который знакомит игрока с их древней религией.
 Каирн Душ — один из планов Обливиона неизвестного даэдра, место обитания загадочных Идеальных Повелителей и одна из квестовых локаций.
Помимо этого в игре появилась возможность исследования новых двемерских руин, что приводит к началу заданий по поиску древнего материала, именуемого этерий.

Одним из ключевых нововведений станут новые драконьи крики. Первый, "Высасывание жизненной энергии", позволит вытягивать жизнь и магическую энергию из врагов, второй, "Вызов Дюрневира", вызывает дракона, а третий, "Разрыв души", превращает противника в бездушного и послушного зомби. В ролевой части игры появится несколько новых древ умений. Они позволяют улучшить возможности пользователей, которые играют за оборотней или вампиров. Также в игре появятся новые виды оружия и брони.

Вампиризм 
Во время выполнения первого задания игрок может выбрать сторону вампиров и пройти специальный обряд инициации, что позволит стать вампиром и в будущем использовать новые умения. Вампиризм открывает возможность обращения в гибрид человека и летучей мыши (вампира-лорда) для исследования локаций и поиска жертв. Постепенно умения можно будет развивать, например: вызов горгулий, превращение в стаю летучих мышей и невидимость. Вампиры обладают своей уникальной веткой развития, а рост способностей зависит от убийств живых существ.

Локализация и издания 
Dawnguard пока издается только в цифровой версии (для Xbox в магазине Xbox Live, для PC — в Steam). Компания 1C-СофтКлаб выпустила официальный перевод DLC 23 ноября 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 http://games.mail.ru/pc/news/?tag=Elder%20Scrolls
 http://www.3dnews.ru/software-news/631462/
 http://megaobzor.com/addon-skyrim-dawnguard-came-on-pc-but-not-on-ps3.html
 http://www.igromania.ru/news/181991/Vampiry_verbuyut_geroev_Skyrim.htm
 http://www.ag.ru/games/elder-scrolls-5-skyrim-dawnguard/review

Игры для Windows
Dawnguard
Компьютерные игры, разработанные Bethesda Game Studios
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры для Xbox 360
Игры, сертифицированные для Games for Windows
Компьютерные игры о вампирах
Дополнения к компьютерным играм